PSV in het seizoen 2020/21 (mannen)
 PSV in het seizoen 2020/21 (vrouwen)